Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute du 16 au .

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Tier II s'est disputé à Eastbourne du 16 au .

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1997
Eastbourne
Sport en Angleterre en 1997
Tennis en juin 1997